Эммингхаус, Эмминггаус () — немецкая фамилия. Известные носители:
 Эммингхаус, Арвед (1831—1916) — немецкий экономист.
 Эммингхаус, Герман (1845—1904) — немецкий психиатр.